Лопуша́нський (Лопуша́нська) — слов'янське прізвище. Відомі носії:

 Лопушанський Андрій Ярославович (1962) — український політичний та громадський діяч.
 Лопушанський Володимир Миколайович (1903—1987) — український письменник.
 Лопушанський Костянтин Сергійович (1947) — радянський і російський кінорежисер, сценарист.
 Лопушанський Тадеуш (1874—1955) — польський педагог, Міністр духовних справ і народної освіти Польщі (1919—1920).
 Лопушанський Юрій Романович (1990—2022) — лейтенант 24 ОМБр Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Лопушанська Олександра Іванівна (1916—1995) — радянський хімік, педагог, громадський діяч, почесний професор Чернівецького університету, почесний громадянин міста Чернівці.
 Лопушанська Софія Петрівна (1926, Полтава — 2008, Волгоград) — радянський і російський лінгвіст, доктор філологічних наук (1976), професор, заслужений діяч науки Росії.
українські прізвища